Fama steht für:
 Fama, eine Göttin in der römischen Mythologie
 den Ruf (Ansehen, Image oder Reputation) einer Person
 Fama (Automarke), ein 1924 in Kiel gebauter Kleinwagen
 (408) Fama, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Fama Filmtheater, ein ehemaliges Kino in Hamburg-Lurup

Fama ist der Familienname von:
 Ernesto Famá (1908–1984), argentinischer Tangosänger und -komponist
 Eugene Fama (* 1939), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

FAMA steht als Abkürzung für:
 Fachverband Messen und Ausstellungen mit Sitz in Nürnberg
 Flota Aérea Mercante Argentina, eine ehemalige argentinische Fluggesellschaft
 Film and Music Austria, siehe Fachverband der Film- und Musikindustrie
 ein jährliches Kulturfestival in Swinemünde

FAMa steht für
 Forces armées maliennes, die Malischen Streitkräfte

Siehe auch:

FAMA